El término Bandera de Guadalupe puede referirse a los Pabellones de varias localidades del mundo:

en Colombia 
 La bandera de Guadalupe (Antioquia).
 La bandera de Guadalupe (Huila).
 La bandera de Guadalupe (Santander).

en Costa Rica 
 La bandera de Guadalupe (Costa Rica).

en El Salvador 
 La bandera de Guadalupe (El Salvador).

en España 
 La bandera de Guadalupe (Cáceres).
 La bandera de Guadalupe (Murcia).

en Estados Unidos 
 La bandera de Guadalupe (Arizona).
 La bandera de Guadalupe (California).

en Francia 
 La bandera de Guadalupe (Francia).

en México 
 La bandera de Guadalupe (Chiapas).
 La bandera de Guadalupe (Chihuahua).
 La bandera de Guadalupe (Nuevo León).
 La bandera de Guadalupe (Puebla).
 La bandera de Guadalupe (La Patrona).
 La bandera de Villa de Guadalupe.
 La bandera de Guadalupe (Zacatecas).

en Perú 
 La bandera de Guadalupe (Perú).

en Portugal 
 La bandera de Nossa Senhora de Guadalupe.